Umba è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Umba: una cittadina della oblast' di Murmansk;
 Umba: un fiume della penisola di Kola.